Wiktor Zarjow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Grigorjewitsch Zarjow (1931–2017), sowjetischer bzw. russischer Fußballspieler und -trainer
 Wiktor Nikolajewitsch Zarjow (1939–2020), sowjetischer Kanute